Orosz Pál (?–1710) kuruc táboronok
Orosz Pál (1934–2014) olimpiai bronzérmes labdarúgó